Племи́ (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плентель. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22184.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к западу от Парижа, в 80 км западнее Ренна, в 21 км к югу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 564 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 956 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 730 были экономически активными, 226 — неактивными (показатель активности — 76,4 %, в 1999 году было 70,9 %). Из 730 активных работали 691 человек (371 мужчина и 320 женщин), безработных было 39 (21 мужчина и 18 женщин). Среди 226 неактивных 73 человека были учениками или студентами, 90 — пенсионерами, 63 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (1676 год)
 Усадьба Воклерк (XVI век). Исторический памятник с 1926 года
 Придорожный крест (XV век). Исторический памятник с 1964 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор